Vingt comtés des États-Unis portent le nom de comté de Madison (), tous baptisés, de même que la paroisse de Louisiane, en l'honneur de James Madison (1751-1836), quatrième président des États-Unis (1809-1817) :
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Alabama ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 comté de Madison, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 comté de Madison, situé dans l'État de Floride ;
 comté de Madison, situé dans l'État de Géorgie ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Idaho ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Illinois ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Indiana ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Iowa ;
 comté de Madison, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Mississippi ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Missouri ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Montana ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Nebraska ;
 comté de Madison, situé dans l'État de New York ;
 comté de Madison, situé dans l'État de l'Ohio ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Tennessee ;
 comté de Madison, situé dans l'État du Texas ;
 comté de Madison, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Il faut signaler également, bien que cette subdivision ne porte pas le titre de comté, la paroisse de Madison (Louisiane) (), puisque la paroisse () est l'équivalent, dans l'État de Louisiane, de la subdivision appelée comté () dans les autres États de l'Union.

Le comté de Madison (Iowa) est par ailleurs le lieu où se déroule l'action du roman Sur la route de Madison, de Robert James Waller, et de son adaptation cinématographique Sur la route de Madison, réalisée par Clint Eastwood (titre original du roman et du film :  ).